Ecgfrith van Northumbria, koning van Northumbria (670-685)
 Ecgfrith van Mercia, koning van Mercia (796)